Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Sunderland AFC in het seizoen 2010–2011. Het was het vierde seizoen dat de club uit Sunderland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League, na de degradatie in 2006. De club stond voor het tweede seizoen op rij onder leiding van oud-speler Steve Bruce.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Sunderland, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainer-coach Steve Bruce op de tiende plaats eindigden in de Premier League.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Sunderland AFC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2010/11